

Sigle 
 Oggetto Verbo Soggetto – tipologia linguistica
 OVS – Catena italiana di negozi d'abbigliamento

Codici 
 OVS – codice aeroportuale FAA dell'aeroporto di Boscobel (Stati Uniti d'America)